Marino Grimani (doge) (1532-1605), doge veneziano
Marino Grimani (patriarca) (1489-1546), patriarca di Aquileia